Carl Sjöberg kan syfta på:

Carl Sjöberg (1854–1932), svensk lantbrukare och riksdagsman
Carl Leopold Sjöberg (1861–1900), svensk läkare och tonsättare